Джанибекян — армянская фамилия. Известные носители:

 Джанибекян, Артур Отариевич (род. 1976) — основатель и генеральный продюсер Comedy Club Production.
 Джанибекян, Гурген Джанибекович (1897—1978) — советский актёр.
 Джанибекян, Карен Гургенович (1937—2015) — советский и армянский актёр.